The Angels () — американський герл-гурт. Найбільш відомий своїм хітом номер 1 в США «My Boyfriend's Back».

У 2005 році був прийнятий до Зали слави вокальних гуртів.

Дискографія

Альбоми

Сингли 
Як The Starlets

Як The Angels

Примітки

Посилання 

 
 The Angels  на сайті AllMusic
 The Angels на сайті Залу слави вокальних груп
 Історія The Angels  на сайті History of Rock

Музичні колективи, що з'явились 1963
Музичні гурти Нью-Джерсі
Американські жіночі гурти
Тріо
Музиканти Polydor Records
Музиканти RCA Records